Приєзда I (Prijezda I; *1211 - †1250) — бан Боснії у 1240—1241 та 1250—1287 роках.
 Приєзда II (Prijezda II) — бан Боснії .